Wielkopolski («de la Gran Polonia» en polaco) puede referirse a:

Toponimia 
Forma parte del nombre de los siguientes pueblos y ciudades:
 Gorzów Wielkopolski
 Grodzisk Wielkopolski
 Ostrów Wielkopolski

A menudo la parte Wielkopolski se abrevia a Wlkp.

Otros 
 Wielkopolski, una raza de caballos.